Fegter ist der Familienname folgender Personen:

 Popke Fegter (1874–1946), deutscher Unternehmer 
 Susann Fegter, deutsche Erziehungswissenschaftlerin